Vanta tre partecipazioni ai Giochi olimpici ed altrettante medaglie d'oro consecutive conquistate nel Canottaggio. Legò il suo nome ad una sua caratteristica di gara. Era spesso ultimo nei primi 1.000 metri, poi, nei secondi 1.000 metri, riusciva a recuperare incredibilmente ed a vincere.

Palmarès 
  a  (singolo)
  a  (singolo)
  a  (singolo)

Voci correlate 
 Atleti con il maggior numero di medaglie d'oro in uno stesso evento alle Olimpiadi

Altri progetti

Collegamenti esterni